De held (roman), roman van de Nederlandse schrijfster Jessica Durlacher uit 2010
 De held (film), verfilming van bovengenoemd boek, uit 2016
 De Held, woonwijk in de stad Groningen
 Jeugdvoetbal De Held, voormalige jeugdopleiding van vv Hoogkerk uit Groningen
De Held (muzikant)